Biuro Informacji Kredytowej
 .bik – rozszerzenie plików w formacie Bink Video.